Па́вел Евге́ньевич Смея́н () — советский и российский музыкант, певец, композитор и актёр. В 1980—1984 и в 1994—2007 годах — артист московского театра «Ленком».

Биография 
Павел Смеян родился в Москве 23 апреля 1957 года в семье киноработников Евгения Петровича и Галины Александровны Смеян.

Окончил школу № 856, детскую музыкальную школу № 7 в Москве и эстрадное отделение училища имени Гнесиных по классу саксофона.

В апреле 1978 года пришёл в группу «Виктория» вместе со своим братом-близнецом Александром Смеяном. Павел пел и играл на саксофоне и флейте, Александр выступал как бас-гитарист. После трагической гибели в декабре 1980 года Александра Смеяна Павел всерьёз занялся вокалом.

Павел Смеян работал в филармониях различных городов, в Росконцерте, в 1980 году, помимо группы «Виктория», участвовал ещё и в первом составе группы «Воскресение», с 1980 года по 1984 год играл и пел в ансамбле «Рок-ателье», с 1982 по 1987 год гастролировал с ВИА «Фестиваль». С 1986 года некоторое время играл в группе «СВ», которая по его идее (по 1987 год) влилась в состав Государственного эстрадного оркестра РСФСР п/у М. Дунаевского, затем с 1990 года по 1991 год — в группе «Апостол» (с которой записал виниловый диск-гигант), с 1998 года по 2004 год — работал в рок-группе «Чёрный Кофе».

В 1980 году в Московском театре имени Ленинского комсомола (с 1991 года — «Ленком») было объявлено чрезвычайное положение — в самый разгар сезона театр внезапно покинул ансамбль «Аракс», являвшийся аккомпанирующим составом в гремевших в то время по стране рок-опере «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и мюзикле «Тиль», требовалась срочная замена. Крис Кельми предложил Павлу Смеяну и его группе «Виктория» показаться в театр, и осенью того же года они уже играли в музыкальных спектаклях «Ленкома». Главный режиссёр театра Марк Захаров предложил переименовать группу «Виктория» в «Рок-ателье». Он же, оценив актёрские данные Смеяна, предложил ему в 1981 году сыграть роль Главного Сочинителя в рок-опере «Юнона и Авось». Как признавался сам Смеян, он считает это событие самым главным в своей жизни. Николай Караченцов на тот момент не обладал нужным уровнем вокального мастерства, поэтому в процессе работы над спектаклем он стал брать уроки у Павла Смеяна. Однако же на самом спектакле Смеян «вытягивал» высокие ноты за Караченцова, которые тот не мог взять.

В «Ленкоме» Смеян работал со значительным перерывом: в 1980—1984 и в 1994—2007 годах. Первый раз он ушёл из театра в сентябре 1984 года, так как нужно было делать сольную карьеру, работать на своё имя.
С 1985 года по 1987 год Смеян вместе с Ириной Понаровской, Борисом Оппенгеймом, Андреем Давидяном и другими музыкантами работал в Государственном эстрадном оркестре РСФСР, которым в то время руководил Максим Дунаевский.
В 1986 году с несколькими из оркестрантов составил ансамбль под несколько загадочным названием «СВ» (расшифровывается оно как «Снова вместе»).
В 1993 году Смеян ушёл послушником в Валаамский монастырь, где провёл ровно год, а после смерти своего отца вновь вернулся к мирской жизни и творчеству, возвратился в театр.
Осенью 2007 года Смеян ушёл из «Ленкома» уже окончательно, Марку Захарову после первого ухода Смеяна пришлось его роль в «Юноне и Авось» разделить на двух исполнителей, потому что нужно кому-то было выполнять пластическую и сугубо актёрскую линию, а кто-то должен был петь; с той поры сложилось два Сочинителя — Первый и Второй.

В кино голос Павла Смеяна впервые зазвучал в телефильме «Трест, который лопнул», благодаря Николаю Караченцову, который познакомил его с композитором Максимом Дунаевским. Смеян пел за героя литовского актёра Регимантаса Адомайтиса.
А вскоре после этого Дунаевский пригласил Смеяна записать все мужские вокальные партии в двухсерийной картине «Мэри Поппинс, до свидания!», а режиссёр Леонид Квинихидзе попросил его заодно и озвучить роль Мистера Робертсона, которую исполнял актёр Лембит Ульфсак.
За время своей творческой деятельности Павел исполнил песни и озвучил роли почти в двадцати кинофильмах и мультфильмах.
В 1987 году он участвовал в съёмках клипа на песню «Замыкая круг». В 1988—1989 годах исполнял роль графа Мочениго в рок-опере «Джордано» (композитор Лора Квинт; постановка Владислава Дружинина). В 1988 году вместе с Ларисой Долиной принял участие в мюзикле композитора Анатолия Кальварского «Кукла наследника Тутти» (по мотивам сказки Юрия Олеши «Три толстяка»), премьера которого состоялась в СК «Олимпийский». В репертуаре Павла Смеяна насчитывается более 100 песен. Одной из последних записанных им песен стала «Девонька» композитора Рустама Неврединова на слова Олеси Борисовой. Запись сделали в феврале 2007 года, посвятив супруге Николая Караченцова Людмиле Поргиной. Эта композиция должна была войти в новый сольный альбом Павла Смеяна «Страшные сказки», работа над которым так и осталась незавершённой. В альбом так же должны были войти композиции «Авиакатастрофа», «Съеденный бультерьером», «Батюшка» и другие.

Кроме того, Смеян является автором рок-оперы «Слово и дело» по повести А. К. Толстого «Князь Серебряный». Первая часть рок-оперы была записана в 1999 году, а вторая в 2000 году на студии звукозаписи при «Ленкоме» группой «Чёрный Кофе». Помимо самого Смеяна, роли в ней озвучили такие актёры, как Дмитрий Певцов, Виктор Проскурин, Виктор Раков, Александр Лазарев, Сергей Чонишвили, Владимир Ширяев и Игорь Фокин, музыканты Дмитрий Варшавский, Николай Парфенюк и Жан Сагадеев.

Павел Смеян озвучивал персонажей компьютерных игр, например: «MediEvIl 2», «C-12», «Warcraft III», «Стальные парни», «Empire Earth». Работал на радио России, его голосом говорил Мистериус, персонаж рок-передач Дмитрия Добрынина. В 2004 году музыкально продюсировал спектакль «Воины духа», спел и сыграл в нём роль Провайдера — по сути, дьявола. 12 декабря 2007 года участвовал в премьере рок-оперы «Идут белые снеги…» на музыку Глеба Мая и стихи Евгения Евтушенко.

Ещё одним страстным увлечением Павла Смеяна была охота. Охотился на кабанов, лосей, оленей, косуль десять лет — с 1985 года по 1995 год. Даже на гастроли выезжал с собакой и винтовкой.

Болезнь и смерть 
В марте 2009 года Павлу был поставлен диагноз рак поджелудочной железы (первоначальный диагноз — панкреатит). Была проведена химиотерапия. Родственники отправили его в клинику в Дюссельдорфе, где 26 мая ему сделали операцию, деньги на которую собирали всем миром, а также с помощью Фонда поддержки старых артистов, которым руководит Мария Миронова, и Фонда имени Евгения Леонова театра «Ленком».

Скончался 10 июля 2009 года в Дюссельдорфе (Германия) на 53-м году жизни от рака поджелудочной железы. 23 июля 2009 года был похоронен на Хованском кладбище в Москве, рядом с отцом и братом Александром (Александр Смеян погиб 26 декабря 1980 года).

Память 
По просьбе Павла Смеяна композитор и поэтесса Елена Суржикова написала для него песню «Джордано Бруно», которая должна была стать основной в новом альбоме Смеяна «Страшные сказки». Эта работа так и осталась незавершённой. В 2016 году в память о Смеяне композицию «Джордано Бруно» (второе название — «Аутодафе») записал артист театра «Ленком» Илья Трофимов.

Существует ошибочное мнение, что в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» песню «Есть в графском парке чёрный пруд» исполняет Павел Смеян, на самом деле в фильме её поёт тромбонист ансамбля Олега Лундстрема Вячеслав Назаров.

В 2017 году (в год 60-летия Павла Смеяна) крупнейшая российская музыкальная компания «Bomba-Piter inc.» (генеральный директор Олег Грабко) при участии продюсера Максима Фёдорова выпустила коллекцию более ста песен, которые артист записал за годы своей творческой деятельности; альбомы представлены на интернет-ресурсах «iTunes», «Google Play Музыка», «Яндекс.Музыка» и других.

В 2022 году на канале «ТВ Центр» вышел сорокаминутный фильм о Павле Смеяне из цикла «Прощание», в съёмках которого приняли участие вдова артиста Людмила Смеян, композитор Максим Дунаевский, рок-музыкант Дмитрий Варшавский, экс-участник группы «Рок-Ателье» Борис Оппенгейм, барабанщик Анатолий Абрамов, актёр Дмитрий Певцов, актриса Людмила Поргина, продюсер Максим Фёдоров и певец Александр Садо.

Семья 
 Отец — Евгений Петрович Смеян (умер в 1993 году).
 Мать — Галина Александровна Смеян (род. 2 октября 1927 года).
 Брат-близнец — Александр Евгеньевич Смеян (23 апреля 1957 — 26 декабря 1980) — певец, музыкант рок-групп «Виктория» и «Рок-Ателье». Трагически погиб. Причина его смерти так и осталась загадкой. Павел до последнего был уверен, что на самом деле произошло убийство, хотя официальная версия гласила, что Александр Смеян повесился. Но у Павла были свои аргументы. Во-первых, во время расследования неожиданно заменили следователя. Во-вторых, в эксгумации тела брата семье отказали. Сам Павел успел выяснить, что была какая-то жуткая драка на лестничной площадке: четверо били одного. Но на шум никто не вышел, соответственно, уголовного дела заводить не стали. Да и экспертиза показала, что умер Александр на самом деле от удара ножом.

 Первая жена — Наталья Ветлицкая (род. 17 августа 1964), советская и российская певица. В браке они прожили три года.
 Вторая жена — Виктория Сорокина, актриса-кукольница. Прожили вместе пять лет, но их брак не был официально зарегистрирован.
 Третья жена — Людмила Викторовна Смеян (род. 13 мая 1961 года), бывшая танцовщица Ленинградского мюзик-холла. Поженились в 1996 году.
 Сын от третьего брака — Макарий Смеян (род. 6 января 2009 года).

Участие в музыкальных коллективах 
 1978 — 1980 годы — группа «Виктория»
 1980 — группа «Воскресение»
 1980 — 1984 годы — группа «Рок-Ателье»
 1982 — 1987 годы — ансамбль «Фестиваль»
 1985 — 1987 годы — Государственный эстрадный оркестр РСФСР п/у Максима Дунаевского
 1986 — 1987 годы — группа «СВ»
 1990 — 1991 годы — группа «Апостол»
 1998 — 2004 годы — группа «Чёрный Кофе»

Театральные работы

В театре «Ленком» 
 С 1980 по 1984 год в качестве музыканта ансамбля «Рок-Ателье» принимал участие в спектаклях: «Тиль», «Люди и птицы» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»
 С 1981 года по 1984 год и с 1994 года по 2007 год — «Юнона и Авось», Главный Сочинитель (впоследствии Второй Сочинитель)

На других сценических площадках 
 1988—1989 годы — Рок-опера «Джордано», — Граф Мочениго
 1988 год — «Кукла наследника Тутти», — Просперо; Тибул
 2004 год — «Воины духа», — Провайдер
 2007 год — рок-опера «Идут белые снеги…», — Рок поэта

Фильмография

Исполнение песен 

 1981 — «Пёс в сапогах» (мультфильм)
 1982 — «Трест, который лопнул»
 1983 — «Юнона и Авось» (телеверсия спектакля)
 1983 — «Мэри Поппинс, до свидания!»
 1983 — «Военно-полевой роман»
 1985 — «Поезд вне расписания»
 1985 — «Валентин и Валентина»
 1985 — «Я ей нравлюсь»
 1986 — «Они и мы»
 1986 — «Люби меня, как я тебя»
 1987 — «Случай в аэропорту»
 1987 — «Молочный Нептун» (мультфильм)
 1987 — «Домовые, или Сон в зимнюю ночь» (мультфильм)
 1987 — «Свободное падение»
 1987 — «Остров погибших кораблей»
 1987 — «Где бы ни работать» (фильм-концерт)
 1988 — «32 декабря» (мультфильм)
 1988 — «Волк и семеро козлят» (фильм-спектакль)
 1991 — «После того, как...» (мультфильм)
 1992 — «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», пел песню «Выть, пить, жить!» на Арбате
 2001 — «Я — кукла»
 2001 — «Юнона и Авось» (телеверсия спектакля)
 2003 — «Новогодний романс»

Озвучивание 
 1983 — «Мэри Поппинс, до свидания!» — мистер Эй (роль Лембита Ульфсака)
 1989 — «Два богатыря» — Батыр (вокал) / смерч / Кощей Бессмертный (мультфильм)

Роли в кино 
 1983 — «Юнона и Авось (телеверсия спектакля)» — Главный сочинитель
 1987 — «Случай в аэропорту» — эпизод
 1992 — «Ваш выход, девочки» — камео
 1992 — «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» — Уличный музыкант на Арбате
 2001 — «Юнона и Авось (телеверсия спектакля)» — Второй солист
 2008 — «Автобус» (серия «Кумир») — Ложкин

Композитор 
 1981 — «Пёс в сапогах» (мультфильм), написал музыку совместно с Крисом Кельми и Борисом Оппенгеймом
 1982 — «Парадоксы в стиле рок» (мультфильм), написал музыку совместно с Крисом Кельми и Борисом Оппенгеймом

Сольная дискография 
 1992 — Апостол # 1 (винил)
 2001 — Актёр и песня. Павел Смеян (CD)
 2005 — рок-опера «Слово и дело» (CD)

Список песен 
 «Авиакатастрофа» (музыка и слова Павла Смеяна)
 «Аллилуйя любви!» (музыка Алексея Рыбникова, слова Андрея Вознесенского), рок-опера «Юнона и Авось»
 «Артисты не устали» (музыка Анатолия Кальварского, слова Виктора Шварца), дуэт с Ларисой Долиной, мюзикл «Кукла наследника Тутти»
 «Батюшка» (музыка и слова Павла Смеяна)
 «Б. Б. Б. Баня, баба, биржа» (музыка и слова Николая Горева)
 «Бездомный лунный пёс» (музыка и слова Павла Смеяна)
 «Белая черёмуха» (музыка Владимира Волкова, слова Владимира Гостева) дуэт с Дмитрием Варшавским
 «Белка в колесе» (музыка Анатолия Киселёва, слова Леонида Дербенёва и Игоря Шаферана)
 «Белый конь» (музыка Григория Гладкова, слова Александра Гришина), фильм «Поезд вне расписания»
 «Берега» (музыка Александра Третьякова, слова Юрия Поройкова)
 «Блюз для серебряного саксофона» (музыка Сергея Миклашевского, слова Михаила Цецулина)
 «Болдинская осень» (музыка Павла Смеяна, слова Наума Олева)
 «Вакханалия азарта» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), дуэт с Николаем Караченцовым, фильм «Трест, который лопнул»
 «Вдвоём» (музыка Григория Гладкова, слова Александра Гришина), дуэт с Натальей Ветлицкой, фильм «Поезд вне расписания»
 «В дискотеке» (музыка Виктора Бабушкина, слова Леонида Куско), фильм «Свободное падение»
 «Велосипед» (музыка Максима Дунаевского и Дмитрия Данина, слова Андрея Внукова)
 «Ветер перемен» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), дуэт с Татьяной Ворониной, фильм «Мэри Поппинс, до свидания!»
 «В жарком тумане дня» (музыка Евгения Доги, слова Николая Рубцова), фильм «Причалы»
 «Видение Василия Блаженного» (музыка и слова Павла Смеяна), рок-опера «Слово и дело»
 «Виктория» (музыка и слова Павла Смеяна)
 «Воины духа» (музыка Евгения Ширяева, слова Андрея Меньшикова), мюзикл «Воины духа»
 «Война» (музыка и слова Николая Горева)
 «Всё начинается с любви» (музыка Евгения Доги, слова Андрея Дементьева), фильм «Валентин и Валентина»
 «В утреннем лесу» (музыка Дмитрия Жарова, слова Анатолия Поперечного), дуэт с Натальей Ветлицкой
 «Входи» (музыка Александра Журбина, слова Михаила Танича)
 «Выть, пить, жить!» (музыка и слова Павла Смеяна)
 «Гордость» (музыка Дмитрия Данина, слова Давида Усманова)
 «Граждане, послушайте меня!» (музыка Глеба Мая, слова Евгения Евтушенко), рок-опера «Идут белые снеги…»
 «Две любви» (музыка Геннадия Александрова, слова Наума Олева), фильм «Случай в аэропорту»
 «Девонька» (музыка Рустама Неврединова, слова Олеси Борисовой)
 «День ангела» (музыка и слова Павла Смеяна)
 «Джинн» (музыка Геннадия Александрова, слова Наума Олева), фильм «Случай в аэропорту»
 «Джованна» (музыка Лоры Квинт, слова Николая Денисова)
 «Дуга» (музыка и слова Павла Смеяна)
 «Дуэт Джордано и Графа» (музыка Лоры Квинт, слова Владимира Кострова), дуэт с Валерием Леонтьевым, из рок-оперы «Джордано»
 «Жаль!» (музыка и слова Павла Смеяна)
 «Жених и невеста» (музыка Александра Чевского, слова Анатолия Митникова), дуэт с Ольгой Кормухиной
 «Жизнь на грани риска» (музыка Дмитрия Данина, слова Наума Олева)
 «Законы жанра» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), дуэт с Николаем Караченцовым, фильм «Трест, который лопнул»
 «Зелёная мечта» (музыка и слова Павла Смеяна)
 «Каждый день» (музыка и слова Юрия Чернавского), фильм «Новогодний романс»
 «Капля за каплей» (музыка Анатолия Киселёва, слова Михаила Каневского), мультфильм «Домовые, или Сон в Зимнюю ночь»
 «Картина любви» (музыка Вячеслава Малежика, слова Николая Денисова), дуэт с Натальей Ветлицкой
 «Когда-нибудь» (музыка Евгения Ростовского, слова Юрия Поройкова)
 «Когда хочется плакать» (музыка и слова Павла Смеяна)
 «Король» (музыка Татьяны Островской, слова Романа Сефа)
 «Крик» (музыка Павла Смеяна, слова Наума Олева)
 «Ласточки» (музыка Татьяны Островской, слова Алексея Римицана)
 «Лев» (музыка Татьяны Островской, слова Михаила Либина), фильм «Они и мы»
 «Ливень» (музыка Владимира Быстрякова, слова Наума Олева), дуэт с Натальей Ветлицкой
 «Любимая, спи!» (музыка Глеба Мая, слова Евгения Евтушенко), рок-опера «Идут белые снеги…»
 «Любовь — наш господин» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), дуэт с Николаем Караченцовым, фильм «Трест, который лопнул»
 «Люди и птицы» (музыка Криса Кельми, слова Маргарита Пушкина)
 «Месть» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), дуэт с Николаем Караченцовым, фильм «Трест, который лопнул»
 «Мечта Земли» (музыка и слова Павла Смеяна)
 «Мне всего милее рок» (музыка Александра Журбина, слова Виктора Забелышинского), фильм «Где бы ни работать»
 «Монолог графа Мочениго» (музыка Лоры Квинт, слова Владимира Кострова), дуэт с Валерием Леонтьевым, из рок-оперы «Джордано»
 «Наши» (музыка и слова Николая Горева)
 «Наши дети» (музыка Юрия Саульского, слова Игоря Шаферана)
 «Не верим!» (музыка Татьяны Островской, слова Михаила Либина), фильм «Они и мы»
 «Не верьте январю» (музыка Александра Клевицкого, слова Наума Олева)
 «Непогода» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), фильм «Мэри Поппинс, до свидания!»
 «Не ревнуй!» (музыка Лоры Квинт, слова Бориса Дубровина)
 «Не убий!» (музыка Юрия Саульского, слова Леонида Завальнюка)
 «Неудачник» (музыка Григория Гладкова, слова Вадима Шефнера), фильм «Поезд вне расписания»
 «Новогодняя песня» (музыка Максима Дунаевского, слова Алексея Лысенко), исполнение совместно с Максимом Дунаевским, Ириной Понаровской, Вейландом Роддом, Андреем Давидяном
 «Номер диктатора Слэйтона» (музыка Владимира Давыденко, слова Юрия Ряшенцева), фильм «Остров погибших кораблей»
 «Ну, почему?» (музыка Анатолия Киселёва, слова Михаила Каневского), мультфильм «Домовые, или Сон в Зимнюю ночь»
 «Огни большого города» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), дуэт с Николаем Караченцовым, фильм «Трест, который лопнул»
 «Опричник» (музыка и слова Павла Смеяна)
 «Песенка о трёх китах» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), дуэт с Николаем Караченцовым, фильм «Трест, который лопнул»
 «Песня гимнаста Тибула» (музыка Анатолия Кальварского, слова Виктора Шварца), мюзикл «Кукла наследника Тутти»
 «Песня мятежников» (музыка Анатолия Кальварского, слова Виктора Шварца), мюзикл «Кукла наследника Тутти»
 «Песня оружейника Просперо» (музыка Анатолия Кальварского, слова Виктора Шварца), мюзикл «Кукла наследника Тутти»
 «Пленники любви» (музыка и слова Валерия Супруненко)
 «Поговорим» (музыка Дмитрия Данина, слова Алексея Лысенко)
 «Поезд» (музыка Анатолия Киселёва, слова Леонида Дербенёва), мультфильм «32 декабря»
 «Последний шанс» (музыка Александра Журбина, слова Владимира Шлёнского)
 «Про зверей» (музыка Татьяны Островской, слова Михаила Либина), фильм «Они и мы»
 «Пролог» (музыка Алексея Рыбникова, слова Андрея Вознесенского), рок-опера «Юнона и Авось»
 «Пятна» (музыка Романа Амиридиса, слова Александра Бутузова)
 «Разговор с тобой» (музыка Андрея Эшпая, слова Андрея Эшпая)
 «Ралли» (музыка Григория Гладкова, слова Григория Гладкова и Валерия Выбодовского)
 «Распахни окно» (музыка Криса Кельми, слова Александра Смеяна)
 «Рафаэль» (музыка Дмитрия Данина, слова Наума Олева)
 «Рио-Рита» (музыка Игоря Кантюкова, слова Геннадия Шпаликова), фильм «Военно-полевой роман»
 «Родня» (музыка Татьяны Островской, слова Михаила Либина), фильм «Они и мы»
 «Романс морских офицеров» (музыка Алексея Рыбникова, слова Андрея Вознесенского), рок-опера «Юнона и Авось»
 «Сальто-Мортале» (музыка Александра Клевицкого, слова Наума Олева)
 «Свадьба» (музыка Григория Гладкова, слова Григория Гладкова и Павла Катаева)
 «Свежий ветер» (музыка Криса Кельми, слова Павла Смеяна)
 «Сверхпланрок» (музыка Криса Кельми, слова Павла Смеяна)
 «Сказ» (музыка и слова Павла Смеяна), рок-опера «Слово и дело»
 «Солдат удачи» (музыка и слова Владимира Мазура)
 «Страна» (музыка и слова Николая Горева)
 «Суббота» (музыка и слова Николая Горева)
 «Суперстрасть» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), дуэт с Николаем Караченцовым, фильм «Трест, который лопнул»
 «Суть джентльмена» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), дуэт с Николаем Караченцовым, фильм «Трест, который лопнул»
 «Съеденный бультерьером» (музыка и слова Павла Смеяна)
 «Тихая пристань» (музыка и слова Павла Смеяна)
 «Трефовая масть» (музыка Павла Смеяна, слова Наума Олева)
 «Тридцать три коровы» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), фильм «Мэри Поппинс, до свидания!»
 «Трудная любовь» (музыка Александра Журбина, слова Владимира Шлёнского), дуэт с Натальей Ветлицкой
 «Углы» (музыка Геннадия Александрова, слова Наума Олева), фильм «Случай в аэропорту»
 «Удав» (музыка и слова Николая Горева)
 «Ужас» (музыка Максима Непомнящего, слова Николая Гумилёва)
 «Улица Случайная» (музыка Дмитрия Данина, слова Алексея Лысенко), дуэт с Верой Соколовой
 «Цветы в степи» (музыка Ильи Любинского, слова Владимира Солоухина)
 «Цветы на дорогах войны» (музыка Владимира Семёнова, слова Сергея Острового)
 «Чтобы встретить тебя» (музыка и слова Павла Смеяна)
 «Шестьдесят секунд» (музыка Владимира Шаинского, слова Бориса Салибова)
 «Экстрасенс» (музыка Владимира Комарова, слова Юрия Энтина), фильм «Люби меня, как я тебя»
 «Это хоккей» (музыка Николая Соколова, слова Якова Гальперина)
 «Я не нарушаю тишину…» (музыка и слова Юрия Чернавского), фильм «Новогодний романс»
 «Я пел, когда летал» (музыка Павла и Александра Смеянов, слова Павла Смеяна)
 «Ярмарка, базар, продажа…» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), дуэт с Николаем Караченцовым, фильм «Трест, который лопнул»
 «Я уже влюбился» (музыка Геннадия Александрова, слова Наума Олева), фильм «Я ей нравлюсь»
 «Я устал» (музыка Игоря Кривчуна, слова Ярослава Трусова)
 «Яхта» (музыка Алексея Аедоницкого, слова Юрия Гуреева)

Озвучивание компьютерных игр 
 2000 — MediEvil 2 — Лорд Пэлтрон
 2001 — Empire Earth — Григорий Назаров
 2001 — Clive Barker’s Undying
 2002 — Warcraft III: Reign of Chaos — некромант, послушник, герой повелитель ужаса, тень
 2003 — Primal — Аббадон, Илбис
 2004  — World of Warcraft — таурен мужчина (НИП 2), нежить мужчина (НИП 4), Вариматас (до патча 3.2.0), Вол'джин (до WotLK), Верховный маг Аругал, Аватара Хаккара (до патча 4.0.1)
 2007  — World of Warcraft: The Burning Crusade — Хохотун, Тень Арана, Терон Кровожад

Примечания

Ссылки 
  ПАВЕЛ СМЕЯН в Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
 Сайт Павла Смеяна
 Павел Смеян на сайте театра «Ленком»
 Павел Смеян на KM.ru
 
 Pavel Smeyan — Video /webarchive/
 
 

Актёры и актрисы «Ленкома»
Умершие от рака поджелудочной железы
Похороненные на Хованском кладбище
Выпускники 856 школы
Выпускники Музыкального училища имени Гнесиных
Музыканты группы «Воскресение»
Музыканты XX века
Музыканты XXI века
Музыканты группы «СВ»
Музыканты группы «Рок-ателье»